Bonnet kan syfta på:
 Bonnet rouge - jakobinernas röda mössa under franska revolutioen
 Bonnet (bilmärke) – ett franskt bilmärke 1961–1964
 Scotch Bonnet – en chilifrukt

Geografi 
 Bonnet, Meuse – en kommun i Frankrike
 Bonnet Glacier – en glaciär i Kanada
 Bonnet Peak – ett berg i Kanada
 Bonnet Plume Lake – en sjö i Kanada

Se även
 Bonnet Island – flera öar i Australien, Kanada och USA
 Bonnet Lake – flera sjöar i Kanada och USA

Personer 
 Amédée Bonnet (1809–1858), fransk kirurg
 Antoine Bonnet (född 1958), fransk tonsättare
 Charles Bonnet (1720–1793), schweizisk naturforskare och filosof
 Gisbert Bonnet (1723–1805), nederländsk reformert teolog
 Graham Bonnet (född 1947), brittisk rocksångare
 Joseph Bonnet (1884–1944), fransk-kanadensisk organist och tonsättare
 Jules Bonnet (1820–1892), fransk kyrkohistoriker
 Pierre Ossian Bonnet (1819–1892), fransk matematiker
 Stede Bonnet (cirka 1688–1718), pirat från Barbados